Briaucourt (Haute-Marne)
 Briaucourt (Haute-Saône)